Попо́в Дми́трий Дми́триевич (1862—1930) — хирург-гинеколог, профессор Военно-медицинской академии.

Руководил кафедрой с 1911 по 1918 гг.

Биография 
В 1888 году окончил Военно-медицинскую академию с отличием. В мае 1890 года защитил докторскую диссертацию на тему «К вопросу об изменениях яичников при фибромиомах матки». С 1897 году исполнял обязанности заведующего академической клиникой, вёл теоретическое преподавание акушерства и гинекологии. Заведовал акушерско-гинекологическим отделением Санкт-Петербургского Николаевского военного госпиталя (с 1902 года).

Д. Д. Попов в 1911 году возглавил кафедру клинического акушерства и гинекологии ВМА (после увольнения из академии профессора А. И. Лебедева), которой руководил до 1918 года. Являясь разносторонне образованным специалистом и опытным хирургом, он активно разрабатывал хирургические методы в гинекологии и онкогинекологии, использовал, кроме клинических наблюдений, гистологические и бактериологические методы исследований. В 1910 году профессором Д. Д. Поповым была предложена оригинальная операция образования искусственного влагалища из прямой кишки, вошедшая в мировую практику под его именем.

В 1918 году профессор Д. Д. Попов эмигрировал во Францию.

Скончался в 1930 году.

Научно-врачебная деятельность 
Дмитрий Дмитриевич Попов прошёл сложившийся в Академии путь строгого отбора одарённых и подающих надежды выпускников с целью перспективной подготовки. По конкурсу Д. Д. Попов был оставлен на 3 года при Академии как институтский врач для совершенствования. В конкурсе 17 ноября 1888 года приняли участие 29 выпускников, у Д. Д. Попова при голосовании в Конференции оказался один из лучших результатов — за 15, против 4. При нахождении во врачебном институте он исполнял обязанности ординатора клиники профессора А. И. Лебедева, вёл стационарных больных, принимал амбулаторных, участвовал как помощник во всех операциях профессора, проводил клинические обходы и разборы больных со студентами. Кроме того, Д. Д. Попов при закрытии клиники на лето 1889 года состоял ординатором Надеждинского родовспомогательного заведения. В 1889—1890 учебном году заведовал родильным покоем клиники. Одновременно на него были возложены обязанности академического врача. Он проявлял интерес к гистологическим и бактериологическим исследованиям, в совершенстве овладел методиками и в дальнейшем успешно применял их в клинической и научной деятельности. За период прикомандирования Д. Д. Попов выполнил и опубликовал 10 научных работ, одну из которых — «К вопросу об изменениях яичников при фибромиомах матки» — он защитил в 1890 году как диссертацию на степень доктора медицины. По конкурсу он был направлен за казённый счёт в заграничную командировку от Академии и, кроме того, командирован от Министерства народного просвещения для изучения эмбриологии на зоологической станции в Неаполе у профессора Дорна. В период стажировки Д. Д. Попов занимался в акушерско-гинекологических клиниках и лабораториях Берлина, Дрездена, Лейпцига, Неаполя, Парижа, Лондона, Праги, Вены (у профессоров Вальдейера и Вирхова — по эмбриологии и анатомии женской половой сферы, Хиари — по патологической анатомии, Гофмейстера — по экспериментальной патологии, Дюкло и И. И. Мечникова — по бактериологии).

Вскоре по возвращении в Академию Д. Д. Попов, после прочтения двух пробных лекций, получил звание приват-доцента (при голосовании 24 «за», «против» 2), в январе 1885 года был назначен штатным доцентом и оставался им в течение трёх лет. Во время болезни профессора А. И. Лебедева в 1897/98 учебном году Конференция поручила Д. Д. Попову заведование клиникой и чтение теоретического лекционного курса 4-му курсу. Одновременно он заведовал клинической лабораторией и руководил диссертационными работами прикомандированных врачей — B. C. Груздева, Д. В. Борисова, Н. А. Гиглера, П. Т. Алексеева и других. В 1895 году был избран врачом-специалистом по женским болезням и акушерству Максимилиановской лечебницы, а с 1898 года заведовал Татьянинским городским родильным приютом. В научных трудах, кроме клинических наблюдений, широко использовал результаты морфологических и бактериологических исследований.

В 1911 году уволился из академии (за выслугой лет) А. И. Лебедев, что позволило Конференции назначить ранее избранного Д. Д. Попова на кафедру клинического акушерства и женских болезней. Д. Д. Попов активно разрабатывал новые оперативные методы в гинекологии. Он написал не потерявшую значения для практиков монографию «Терапия родов при узком тазе» (СПб, 1912).